GQM est un sigle qui peut désigner :
 GQM (où GQM signifie goal, question, metric), une approche de la mesure des systèmes logiciels.

Voir aussi 
 GQM-163 Coyote, une cible supersonique à vol rasantNote 1 ou pouvant aller à haute altitude